Vauriens, série de bande dessinée écrites par Luc Brunschwig et dessinées par Laurent Cagniat
 Vauriens, roman de science-fiction écrit par Timothy Zahn
 Vauriens, anthologie de nouvelles rassemblées par George R. R. Martin et Gardner R. Dozois